

Toponymes 
 Pirot, une ville de Serbie ;
 le district de Pirot en Serbie ;
 l'étang de Pirot en forêt de Tronçais (France).

Patronymes 
 Jules Pirot (1877-1955), écrivain belge
 Georges Pirot (1898-1982), Résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-Marie Pirot, connu sous le nom d'Arcabas (1926-2018), peintre français ;
 Étienne Pirot (1952-), sculpteur français ;
 François Pirot (?-), scénariste et réalisateur belge ;
 Louis-Antoine Pirot (1870-1939), vice-amiral français. 
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme